Hanstedt – comune del circondario di Harburg (Bassa Sassonia)
 Hanstedt – comune del circondario rurale di Uelzen (Bassa Sassonia)